Фінал Кубка Німеччини з футболу 1998 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1997—1998 відбувся 16 травня 1998 року. У поєдинку зустрілися «Дуйсбург» з однойменного міста та мюнхенська  «Баварія». Перемогу з рахунком 2:1 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Дуйсбург»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1998 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1998
1998 у німецькому спорті